Ниже приведён список известных работ итальянского художника Рафаэля Санти (1483—1520), одного из ярчайших представителей искусства эпохи Высокого Возрождения и римского классицизма начала XVI века.

Вместе с Микеланджело и Леонардо он входит в традиционную троицу величайших мастеров того периода. Рафаэль был чрезвычайно плодовитым художником: несмотря на достаточно короткую жизнь (37 лет), он оставил колоссальный след в истории живописи. Самые ранние работы Рафаэль рисовал в Урбино. Большая часть его работ выполнялась во Флоренции, Риме и Ватикане, где Рафаэль работал с большой командой помощников и подмастерьев. За свою недолгую жизнь он стал одним из самых прославленных и богатых художников Италии. В своих произведениях Рафаэль воплотил представление о возвышенных идеалах ренессансного гуманизма. Рафаэль был чрезвычайно влиятельным при своей жизни. Однако после смерти его временно затмило влияние великого соперника Микеланджело, значительно более распространённое вплоть до XVIII — XIX веков, когда более спокойный стиль работ Рафаэля вновь стал востребован и начал широко использоваться в качестве образцов и источников вдохновения.

См. также 
 Станцы Рафаэля
 Мадонны Рафаэля
 Портреты Рафаэля

Примечания

Комментарии 

Рафаэль
Рафаэль1